

Lokalizacje

w Hiszpanii 
  Vigo – miasto w regionie Galicia
 Ría de Vigo – zatoka w regionie Galicia

w Stanach Zjednoczonych 
 Vigo (ang. Vigo Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 hrabstwo Vigo (ang. Vigo County) – hrabstwo w stanie Indiana

w Wielkiej Brytanii 
 Vigo Village – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

we Włoszech 
 Vigo di Cadore – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Belluno
 Vigo di Fassa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent
 Vigo Rendena – miejscowość i gmina we Włoszech, położona w dolinie Val Rendena, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent

Literatura 
 W fikcyjnym uniwersum Gwiezdnych wojen – wysokie samodzielne stanowisko w przestępczej organizacji Czarne Słońce

Postacie 
 Íñigo Méndez de Vigo – hiszpański prawnik, wykładowca i polityk
 Jean Vigo – francuski reżyser i scenarzysta
 Fringilla Vigo – fikcyjna postać występująca w sadze o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego

Pozostałe 
 Celta Vigo – hiszpański klub piłkarski z miasta Vigo
 Port lotniczy Vigo – port lotniczy położony w miejscowości Redondela, 15 km od centrum Vigo w Hiszpanii
 Vigo (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Vigo, w regionie Galicia, w Hiszpanii

Zobacz też 
 Bitwa morska w zatoce Vigo